Glaucias  (en grec ancien ) peut désigner :
 Glaucias : un roi illyrien du  ;
 Glaucias : un officier d'Alexandre le Grand.